Granitsa kan syfta på:

Bulgarien 

 Granitsa (distrikt), Kjustendil, obsjtina Kjustendil,

Grekland 

 Granítsa (ort), Grekiska fastlandet, Nomós Evrytanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar